Трагічний тиждень (Іспанія) — подія в Каталонії (Іспанія) в 1909 році
 Трагічний тиждень (Аргентина) — подія в Буенос-Айресі (Аргентина) в 1919 році